NLU steht für:
 Natural Language Understanding, Form der computerlinguistischen Verarbeitung von natürlicher Sprache
 Flughafen Felipe Ángeles (IATA-Code), mexikanischer Flughafen
 Namibia Landbou Unie, siehe Namibia Agricultural Union

nlu steht für:
 Nchumbulu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

NLu steht für:
 Nouveau Larousse universel, Nachschlagewerk und Wörterbuch der französischen Sprache

Abkürzung